XR steht für:
 Exchange Rate, englisch für Wechselkurs
 Extended Release, die verlangsamte Freisetzung eines Arzneistoffes, siehe Retard
 Extinction Rebellion, eine Klimaschutzbewegung
 Kreuzer (Münze), abgekürzt mit Xr
 Rotland, als Ländercode für ein fiktives Land in NATO-Manövern; siehe Liste der NATO-Ländercodes
 X-Ray, englisch für Röntgen
 Crossride, eingedeutschtes Wort, Stil im Kitesurfen
 Xotic Replicas, ehemaliger irischer Automobilhersteller
 Kraftfahrzeuge, siehe Fiesta XR2(i), Escort XR3(i), Sierra XR4i/XR4×4
 Extended reality, einen Sammelbegriff für Erweiterte Realität (AR), Virtuelle Realität (VR) und Mixed reality (MR)
 OpenXR, einen lizenzgebührenfreien Standard für den Zugriff auf Plattformen und Geräte für erweiterte und virtuelle Realität
 Corendon Airlines Europe (IATA-Code), maltesische Fluggesellschaft
 Virgin Australia Regional Airlines (IATA-Code), australische Fluggesellschaft
 iPhone XR, Smartphone von Apple
 Namsos in der Provinz Trøndelag, Norwegen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung